Willenheim ist ein deutscher Ortsname:
 Willenheim, Wüstung im Kreis Heilbronn, siehe Willenbach
 Willenheim, bis 1935 Dobrowolla, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Dobra Wola (Stare Juchy) im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen